

Geografia
 Starks – comune del Maine (Stati Uniti d'America)
 Starks – CDP della Louisiana (Stati Uniti d'America)

Persone
 Duane Starks – giocatore di football americano statunitense
 James Starks – giocatore di football americano statunitense
 John Starks – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Marcel Starks – cestista statunitense
 Markel Starks – cestista statunitense
 Max Starks – giocatore di football americano statunitense